Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1957/58 war die 6. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig. Es war die zweite Saison, in der die Liga mit zwei Spielstaffeln Ost und West spielte. Zwischen den beiden Staffelsiegern wurde der Rheinlandmeister ermittelt.

Abschlusstabellen 
Rheinlandmeister wurde der Sieger der Staffel Ost, die Sportfreunde Herdorf nach einem 2:1-Sieg über den West-Meister TuS Mayen. Bei der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest hatten die Herdorfer keinen Erfolg und mussten weiter in der Amateurliga verbleiben. Der SC Eitelborn, der VfL Bad Ems, der SV Ehrang und die Fortuna Kottenheim mussten nach dieser Saison in die 2. Amateurliga absteigen.

Für die nachfolgende Saison 1958/59, kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen:
 in die Staffel Ost: SV Woppenroth, SV Trier-West
 in die Staffel West: TuS Diez, SSV Hönningen
Für die nachfolgende Saison 1958/59, kamen als Absteiger aus der II. Division:
 in die Staffel Ost: VfL Neuwied
 in die Staffel Ost: Germania Metternich
Die SpVgg Bendorf, der FC Urbar, die Eintracht Höhr-Grenzhausen und der SSV Heimbach-Weis wechselten nach der Saison in die West-Staffel.

Der SV Neuwied, die Spvgg Andernach Amat., der SC Sinzig und der SC 07 Bad Neuenahr wechselten der Saison in die Ost-Staffel.

Staffel Ost

Staffel West

Staffelendspiel 
Das Staffelendspiel gewannen die Sportfreunde Herdorf mit 2:1 gegen den TuS Mayen. Die Sportfreunde Herdorf qualifizierten sich damit für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen II. Division.

|}

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1957/58 bei f-archiv.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1957/58
1957